Миросаљци може бити село у Србији:

 Миросаљци (Лазаревац), насеље у градској општини Лазаревац града Београда или
 Миросаљци (Ариље), насеље у општини Ариље у Златиборском округу.